Бьянкуччи — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бьянкуччи, Максимилиано (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Бьянкуччи, Паоло (1583—1653) — итальянский художник эпохи барокко.
 Бьянкуччи, Эмануэль (род. 1988) — аргентинский футболист.